Józef Kaiser (ur. 1896) – palacz, pracownik PKP, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Kaiser (1897–1940) – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Zobacz też 
 Kaiser

Przypisy